Yichun (Heilongjiang)
 Yichun (Jiangxi)

Desambiguações de topônimos